

Persone
Carlos César dos Santos – calciatore brasiliano (n. 1980)
César Coelho Campos Júnior – calciatore brasiliano (n. 2000)
César Fernando Silva dos Santos – calciatore brasiliano (n. 1989)